Зелёные го́ры:
 Зелёные горы — горный хребет в США
 Зелёные горы (Оман)
 Зелёные Горы — село Вадском районе Нижегородской области.
 Зелёные Горы — упразднённая улица в Москве.

Примечания